Bantry (Ierland)
Bantry (North Dakota)
Bantry Bay